Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли несіяні Пен Шуай і Сє Шувей з рахунком 4–6, 6–3, [10–8].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд